Lugang () – miejscowość i gmina miejska w zachodniej części Tajwanu w powiecie Zhanghua; port nad Oceanem Spokojnym. Ośrodek rzemiosła i produkcji soli. 

Populacja gminy Lugang w 2016 roku liczyła 86 709 mieszkańców – 42 613 kobiet i 44 096 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 24 339, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,56 osób.

Dawniej jeden z ważniejszych portów na wyspie. Na przełomie XVII i XVIII wieku przyjął wielu imigrantów z Chin kontynentalnych, głównie z miast Xiamen i Fuzhou. W XIX wieku nastąpił spadek znaczenia Lugang.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Miasta na Tajwanie
Zhanghua